Die Saison 1973/74 war die 39. Spielzeit der polnischen Eishockeyliga, der höchsten polnischen Eishockeyspielklasse. Meister wurde zum insgesamt sechsten Mal in der Vereinsgeschichte Podhale Nowy Targ. GKS Tychy und KTH Krynica stiegen in die 2. Liga ab.

Modus 
In der Hauptrunde absolvierte jede der zehn Mannschaften insgesamt 36 Spiele. Der Erstplatzierte der Hauptrunde wurde Meister. Die beiden Letztplatzierten der Hauptrunde stiegen in die 2. Liga ab. Für einen Sieg erhielt jede Mannschaft zwei Punkte, bei einem Unentschieden gab es einen Punkt und bei einer Niederlage null Punkte.

Mannschaften

Hauptrunde

Tabelle 

Sp = Spiele, S = Siege, U = unentschieden, N = Niederlagen, OTS = Overtime-Siege, OTN = Overtime-Niederlage, SOS = Penalty-Siege, SON = Penalty-Niederlage

Weblinks 
 Spielzeit bei hockeyarchives.info (französisch)

1973
Eishockeysaison 1973/74